Hombron ist der Familienname von:

 Jacques Bernard Hombron (1798–1852), französischer Arzt und Naturforscher

Sonstiges:
 Hombron Rocks, Gruppe von Rifffelsen vor der Westküste des Grahamlands, Antarktika